Вальдбауэр () может означать:

 Вальдбауэр, Имре (1892—1953) — его сын, венгерский скрипач и музыкальный педагог.
 Вальдбауэр, Иван (1923—2012) — его сын, американский музыковед и музыкальный педагог.
 Вальдбауэр, Йозеф (1861—1920) — австро-венгерский скрипач, альтист и композитор.

См. также 
 Квартет Вальдбауэра-Керпея